Le mot cuvette peut désigner :
 un récipient, voir cuvette (récipient), utilisé dans les tâches ménagères en général ;
 le cuvelage d'un canal ou d'un pont-canal ;
 un récipient, voir cuvette (analyse), utilisé pour l'analyse par spectroscopie de produits ;
 une dépression topographique ;
 plusieurs régions de la République du Congo :
 Cuvette (région),
 Cuvette-Ouest ;
 une pièce de théâtre d'Eugène Labiche : La Cuvette d'eau ;
 la partie légèrement en creux sur une estampe, correspondant à l'empreinte de la plaque gravée sur le papier.